Василий Голицын:
 
 Голицын, Василий Дмитриевич (1857—1926) — последний директор Румянцевского музея.
 Голицын, Василий  Петрович (1800—1863) — действительный статский советник, Харьковский губернский предводитель дворянства.
 Голицын, Василий Сергеевич (1794—1836) — автор путевых заметок.
 Голицын, Василий Юрьевич (ум. 1584) — князь, боярин и воевода в царствование Ивана Грозного.